Glad All Over est une chanson de Carl Perkins sortie en 1957.
 Glad All Over est une chanson des Dave Clark Five sortie en 1963.
 Glad All Over est un album des Wallflowers sorti en 2012.